Ручки — название населённых пунктов.

Россия 
 Ручки — деревня в Максатихинском районе Тверской области.

Украина 
 Ручки — село в Гадячском районе Полтавской области.
 Ручки — село в Лохвицком районе Полтавской области.